De chocoladefabriek van Broc is een fabriek van chocoladeproducent Cailler in Broc, in het kanton Fribourg in Zwitserland. De fabriek werd opgericht door Alexandre-François-Louis Cailler in 1898. Tegenwoordig is de fabriek eigendom van Nestlé.

Geschiedenis 
In de periode 1897-1898 verhuisde directeur van chocoladeproducent Alexandre-François-Louis Cailler het productieproces van de chocolade naar een nieuwe fabriek in Broc. Snel na deze verhuis naar Broc volgde een snelle groei van het bedrijf, dat 120 werknemers telde in 1898 en 1.400 in 1913. De bouw van de fabriek in Broc zorgde voor een bijzondere economische ontwikkeling in de Gruyèrestreek, terwijl de economie van het kanton Fribourg op dat moment nog vooral een artisanale landbouweconomie was. Na de verkoop van Cailler in 1929 werd ook de fabriek eigendom van Nestlé.

De opening van de fabriek ging gepaard met de ontwikkeling van een nieuw productieproces van melkchocolade op grote schaal.

De fabriek is ligt aan het einde van de spoorlijn van Bulle naar het station Broc-Fabrique en is daarmee aangesloten op het spoorwegennet. De spoorwegmaatschappij Chemins de fer électriques de la Gruyère, waarvan Alexandre-François-Louis Cailler bestuurder was ten tijde van de aanleg, opende in 1912 deze spoorlijn en ook het station Broc-Fabrique.

Zowel de fabriek als het station zijn tot op heden in gebruik.

De fabriek heeft ook een bezoekerscentrum waarin de geschiedenis van het bedrijf en het productieproces van de Zwitserse chocolade wordt uitgelegd.

Galerij

Zie ook 
 Alexandre-François-Louis Cailler
 Berner Chocolade-Fabrik Tobler & Co.

Zwitsers bedrijf
Zwitserse chocolade
Bouwwerk in Fribourg (kanton)